Die A Lyga 1997/98 war die 8. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. August 1997 und endete am 14. Juni 1998.

Titelverteidiger war Kareda Šiauliai.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1997/98